Un donante en acepción general, es una persona que dona algo voluntariamente, pero a veces se aplica en situaciones donde una donación es pagada como un servicio. Así, la palabra puede ser usada como una forma abreviada para referirse a:

Comitente o patrón, en arte (solía representarse quien costeaba una obra de arquitectura, escultura o pintura con destino a la iglesia, incorporado a la propia obra en actitud orante). 
Donante altruista
Donante de sangre
Donante de órganos
Donante de esperma
Donante de óvulos